

Любеля — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Любеля — село у Жовківському районі Львівської області.